Mỹ Xuyên (An Giang), een phường van de stad Long Xuyên in provincie An Giang.
 Mỹ Xuyên (huyện in Sóc Trăng), een district in provincie Sóc Trăng.
 Mỹ Xuyên (thị trấn in Sóc Trăng), een thị trấn in district Mỹ Xuyên in provincie Sóc Trăng.